Seo kan som auktorsförkortning betyda:

 Bo Keun Seo
 Akihiro Seo

Robotskapade auktorsförkortningar